Джордж Феликс Мишель Мельки (, ; ) — ливанский и шведский футболист, защитник «Эскильстуны» и национальной сборной Ливана.

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в 7 лет в школе футбольного клуба «Сюрианска», в котором прошёл все стадии детского и юношеского футбола и подписал первый профессиональный контракт. Дебютировал в его составе в чемпионате Швеции 30 июня 2013 года в игре с «Эльфсборгом». На 68-й минуте матча Мишель вышел на поле вместо Роберта Масси. По итогам сезона клуб занял последнее, 16-е место, в турнирной таблице и вылетел в Суперэттан. Первый гол за родной клуб забил 16 марта 2014 года во встрече в рамках кубка Швеции с «Хельсингборгом». На 30-й минуте Феликс открыл счёт в игре, но затем соперник забил целых пять мячей и победил. В общей сложности за три с половиной сезона он провёл 28 матчей в различных турнирах и забил два мяча.

В августе 2016 года Мишель перебирается в первую турецкую лигу, подписав контракт с «Эскишехирспором». Первую игру в новом клубе провёл 10 сентября против «Манисаспора». Встречу Феликс начал на скамейке запасных, а после перерыва вышел вместо Семиха Шентюрка. Единственный гол в Турции забил во втором своём сезоне в команде. На 60-й минуте матча с «Истанбулспором» он поразил ворота соперника после передачи Каана Канака. Проведя за полтора сезона в «Эскишехирспоре» всего 12 матчей, Мишель покинул команду и вернулся в Швецию.

29 марта 2018 года он подписал контракт с «АФК Эскильстуна», в которой играл его брат Александер. По словам Феликса среди нескольких вариантов он сделал такой выбор именно по этой причине. 24 апреля Мишель впервые вышел на поле в футболке нового клуба в игре с «Хельсингборгом». На 61-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Эскильстуны» он заменил Усмана Камара. По итогам сезона команда заняла третье место в турнирной таблице и в стыковых поединках с «Броммапойкарной» завоевала право на следующий год выступать в Аллсвенскане.

25 июля 2019 года «АФК Эскильстуна» и АИК договорились о трансфере Мишеля в стокгольмский клуб. С защитником был подписан трёхлетний контракт. Дебют в чёрно-жёлтой форме состоялся через два дня после перехода в гостевом поединке с «Сириусом». Феликс начал игру в стартовом составе, а на 67-й минуте уступил место на поле Себастиану Ларссону.

Карьера в сборной 
15 ноября 2018 года дебютировал за национальную сборную Ливана в товарищеском матче с Узбекистаном. Мишель вышел провёл на поле всю встречу, которая завершилась нулевой ничьей.

В январе 2019 года в составе сборной принимал участие в Кубке Азии в ОАЭ. На групповом этапе сборная Ливана дважды проиграла со счётом 0:2 Катару и Саудовской Аравии и разгромила Северную Корею со счётом 4:1. Один из мячей ливанцев забил Феликс Мишель.

Личная жизнь 
Его старший брат Роберт Александер также футболист, выступает на позиции защитника, игрок сборной Ливана.

Достижения 
 АФК Эскильстуна
 Бронзовый призёр Суперэттана: 2018

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого:25 матчей и 1 гол; 5 побед, 7 ничьих, 13 поражений.

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте ФК АИК 

Футболисты Ливана
Футболисты Швеции
Игроки сборной Ливана по футболу
Игроки ФК «Сюрианска»
Игроки ФК «Эскишехирспор»
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК АИК